Chris Taylor peut désignre :
 Chris Taylor, créateur de jeux vidéo, notamment de Total Annihilation et Dungeon Siege ;
 Chris Taylor, comédien australien ;
 Chris Taylor (1990-), joueur de baseball ;
 Chris Taylor (1972-), joueur de hockey sur glace ;
 Chris Taylor (1950-1979), lutteur américain ;
 Chris Taylor (1986-), joueur de football.

Voir aussi